Дерябкин — фамилия:

 Дерябкин, Виктор Ефимович (род. 1954) — российский политический и хозяйственный деятель.
 Дерябкин, Владимир Игнатьевич (1949—2022) — цирковой артист, дрессировщик медведей, клоун, Заслуженный артист России.

См. также 
 Дерябкино
 Дерябин
 Деряба